Charles Grant – giocatore di football americano statunitense (1978-vivente)
 Charles Grant – politico australiano (1878-1943), senatore della Tasmania
 Charles Grant – politico britannico (1746-1823), dirigente della Compagnia britannica delle Indie orientali
 Charles Grant – autore di giochi britannico (deceduto nel 1979), attivo nel wargame tridimensionale
 Charles Grant – attore statunitense (1957-vivente)
 Charles Grant – vescovo cattolico britannico (1906-1989) – partecipante del Concilio Vaticano II e responsabile della diocesi di Northampton
 Charles Grant – nome anagrafico di Charlie Grant, attivista canadese (1902-1980)
 Charles Grant Jr. – nome anagrafico di Charlie Grant, giocatore di baseball statunitense (1874-1932)

Pagine correlate 
 Charles Grant Glenelg – politico britannico (1778-1866)
 Charles Henry Grant – ingegnere e politico (1831-1901), nativo britannico emigrato in Australia
 Charles L. Grant – scrittore statunitense (1942-2006)
 Charles Jameson Grant – illustratore e vignettista statunitense (1830-1852)